Haubach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Haubach (Bröl), rechter Zufluss der Bröl bei Alefeld, Gemeinde Much, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Haubach (Dickelsbach), rechter Zufluss des Dickelsbachs bei Wedau, kreisfreie Stadt Duisburg, Nordrhein-Westfalen; durchfließt u. a. den Haubachsee in der Duisburger Sechs-Seen-Platte
 Haubach (Fränkische Saale), rechter Zufluss der Fränkischen Saale in Großeibstadt, Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern
 Haubach (Gießnaubach), rechter Zufluss des Unterweiher Gießnaubachs (zur Lindach) in Bissingen an der Teck, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Haubach (Glaadtbach), linker Zufluss des Glaadtbachs (zur Kyll) unterhalb von Dahlem, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Haubach (Katzenbach), linker Zufluss des Katzenbachs (zum Trauzenbach) nahe Junghof. Stadt Murrhardt, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Haubach (Kinzig), im Oberlauf Erzbach, linker Zufluss der Kinzig (Rhein) gegenüber Dantersbach, Stadt Gengenbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Haubach (Riehbach), rechter Zufluss des Riehbach (zum Hochrhein) unter anderem im Naturschutzgebiet Mühlbachtal bei Schachen, Gemeinde Albbruck, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Haubach (Schwarza), linker Zufluss der Schwarza bei Berau, Gemeinde Ühlingen-Birkendorf, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Haubach (Tiefenbach), rechter Zufluss des Tiefenbachs (rechter Oberlauf des Mollenbachs, zur Glems) bei Eltingen, Stadt Leonberg, Landkreis Böblingen, Baden-Württemberg
 Haubach (Urft), Zufluss der Urft bei Blankenheimerdorf, Gemeinde Blankenheim, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Haubach (Wallbach), rechter Zufluss des hier noch Wallbach genannten Körkwitzer Bachs (zum Südteil Ribnitzer See des Saaler Bodden) am Rande der Gemeinde Gelbensande, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Haubach (Werre), rechter Zufluss der Werre bei Gohfeld, Stadt Löhne, Kreis Herford, Nordrhein-Westfalen

 Haubacher Bach, rechter Zufluss des Herbisweiherbachs (zur Untere Argen) beim Hof Fuchsbauer, Stadt Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Orte:
 Haubach (Biberach), Hof der Gemeinde Biberach (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Haubach (Isny), Weiler im Stadtteil Neutrauchburg von Isny im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Haubach ist ein Familienname:
 Theodor Haubach (1896–1945), deutscher Journalist, Politiker und Widerstandskämpfer

Siehe auch:
 Kohlhaubach